Антониу-Жуан ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Юго-запад штата Мату-Гроссу-ду-Сул. Входит в экономико-статистический  микрорегион Дорадус. Население составляет 7979 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 143,750 км². Плотность населения — 7,0 чел./км².

История
Город основан 18 марта 1964 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 50.969.980,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 6.604,90 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,702 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Мату-Гросу-ду-Сул